У́лица Зо́и Космодемья́нской — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Зое Анатольевне Космодемьянской (1923—1941).

Белоруссия 
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Барановичах.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Гомеле.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Дрогичине.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Минске.
 Улица Зои Космодеьмянской — улица в Мозыре.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Орше.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Пинске.

Казахстан 
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Актобе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Алма-Ате.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Караганде.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Костанае.

Молдавия 
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Бендерах.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Новых Аненах.

Россия 
 улица Зои Космодемьянской — улица в Абакане.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Азове.
 улица Зои Космодемьянской — улица в Алапаевске.
 улица Зои Космодемьянской — улица в Алексине.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Ангарске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Астрахани.
 Улица Зои Космодемьянской — улица во Владивостоке.
 Улица Зои Космодемьянской — улица во Владикавказе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Воронеже.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Воткинске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Гусеве.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Данкове.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Екатеринбурге.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Ельце.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Ижевске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Казани.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Калининграде.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Каменске-Уральском.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Коврове.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Краснодаре.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Красноярске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Крымске.
Улица Зои Космодемьянской-улица в Ленинске-Кузнецком
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Липецке.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Махачкале.
 Улица Зои и Александра Космодемьянских — улица в Москве.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Мурманске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Набережных Челнах.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Нальчике.
 Улица Зои Космодемьянской - улица в Наволоках
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Находке.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Новокузнецке.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Новокуйбышевске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Новомосковске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Новосибирске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Олёкминске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Оренбурге.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Орле.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Пензе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Первоуральске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Перми.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Прокопьевске. 
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Родниковском.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Родниковском.
 Улица Зои Космодемьянской --  улица в Ростове на Дону
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Ртищеве.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Рыбинске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Салавате.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Салехарде.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Самаре.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Старом Осколе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Саратове.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Севастополе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Северодвинске на острове Ягры.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Смоленске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Советском.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Сыктывкаре.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Таганроге.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Тамбове.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Твери.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Тихорецке.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Тольятти.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Томске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Туле.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Тюмени.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Улан-Удэ.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Ульяновске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Усть-Лабинске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Уфе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Хабаровске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Химках.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Чебоксарах.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Черкесске.
 Переулок Зои Космодемьянской — улица в Якутске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Ярославле.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Ясногорске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Владикавказе.

Украина 
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Виннице.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Днепре.
 Проспект Зои Космодемьянской — улица в Донецке.
 Переулок Зои Космодемьянской — переулок в Жёлтых Водах.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Запорожье.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Киеве.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Коростене.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Кривом Роге.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Мариуполе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Николаеве.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Одессе.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Полтаве.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Харцызске.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Хороле.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Хусте.
 Улица Зои Космодемьянской — улица в Чернигове.

Примечания 

Объекты, названные в честь Зои Космодемьянской